Chiesa di San Fiorentino – chiesa di Quistello, in provincia di Mantova, Italia
Chiesa di San Fiorentino – chiesa di Saint-Florentin, in Francia